Каинова печать:
 Каинова печать — печать, которой по Библии Бог заклеймил Каина после убийства им брата Авеля. В переносном смысле — «клеймо преступления».
 Каинова печать (1986) — фильм режиссёра Брюса Питтмана.
 Каинова печать (1996) — фильм-спектакль режиссёра Владимира Загоруйко.
 Каинова печать (2017) — телесериал режиссёра Владимира Фатьянова.
 «Каинова печать» — рабочее название сериала Печать одиночества.